Бутел () — община в Северной Македонии. Расположена к северу от столицы страны — города Скопье. Население составляет 36 154 человека (2002 год).

Административный центр — село Арачиново.

Площадь территории общины 60,79 км² (32 км²).

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 22 506 чел. (62,3 %);
 албанцы — 9 107 чел. (25,2 %);
 турки — 1 304 чел. (3,6 %);
 сербы — 1 033 чел. (2,6 %);
 боснийцы — 970 чел (2,7 %);
 остальные — 1 234 чел. (3,6 %)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Бутел,,

Общины Северной Македонии